L'Héritière est le titre de plusieurs œuvres :
 L'Héritière, un film américain réalisé par William Wyler, sorti en 1949.
 L'Héritière, un téléfilm américain réalisé par Bobby Roth, sorti en 1997.
 L'Héritière, un téléfilm français réalisé par Bernard Rapp, sorti en 2000.
 L'Héritière, un téléfilm français réalisé par Alain Tasma, sorti en 2014.